Kellerhoven ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Kellerhoven (1789–1849), deutscher Maler
 Moritz Kellerhoven (1758–1830), deutscher Porträtmaler und Radierer